Табалонг:

 Табалонг — река в Индонезии;
  — округ в Индонезии;

См. также 
  — деревня в Индонезии.